Lauscha ist ein geographischer Name:
 Lauscha, Stadt im Landkreis Sonneberg, Thüringen 
 Lauscha (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Rodach) in Lauscha

Lauscha ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Lauscha (* 1987), österreichischer Radrennfahrer
 Robert Lauscha (* 1983), österreichischer Radrennfahrer
 Rudolf Lauscha (* 1956), österreichischer Radrennfahrer
 Rudolf Lauscha sr. (* 1925), österreichischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Lausa